Hemignathus ellisianus é uma espécie de ave da família Fringillidae endémica das ilhas do Havaí. Foi extinta devido à perda de habitat.

Três subespécies são reconhecidas, uma para cada ilha da distribuição original:
 Hemignathus ellisianus stejnegeri  - Kauai.
 Hemignathus ellisianus lanaiensis  - Lanai; com restos subfósseis encontrados em Molokai e Maui.
 Hemignathus ellisianus ellisianus  - Oahu.

Hemignathus
Aves extintas do Havaí
Aves descritas em 1859